Vino je lahko:
 vino - alkoholna pijača
 Vino, Grosuplje - naselje v Občini Grosuplje, Slovenija
 Vino Brežice - slovensko vinarsko podjetje